Hendorff ist der Name folgender Personen:
 Friedrich Wilhelm von Hendorff (1738–1798), Kammerdirektor der Grafschaft Oldenburg
 Johann Georg von Hendorff (1703–1775), dänischer Generalkriegskommissar
Siehe auch:
 Henndorf